Крикуно́в — русская фамилия.

Известные носители 
 Крикунов, Александр Елисеевич (1908—1984) — советский инженер-машиностроитель.
 Крикунов, Владимир Васильевич (род. 1950) — советский хоккеист и хоккейный тренер.
 Крикунов, Игорь Николаевич (1953—2021) — украинский театральный актёр и режиссёр.
 Крикунов, Илья Олегович (род. 1984) — российский хоккеист.
 Крикунов, Константин Евгеньевич (1963—2010) — поэт, писатель, журналист.